Ripley Township (comté de Brown, Illinois)
Ripley Township (comté de Butler, Iowa)